Gustav Schäfer (drummer) (1988), Duits drummer van Tokio Hotel
 Gustav Schäfer (roeier) (1906–1991), Duits roeier en olympisch kampioen